Wahlroos est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1952), homme d'affaires finlandais
Dora Wahlroos (1870-1947), artiste-peintre finlandaise
 (1980-2017), joueur américain de football américain
Gunnar Wahlroos (1890-1943), architecte finlandais

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois